Comitatul Orleans sau Orleans County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Orleans County, New York
 Orleans County, Vermont 
 Orleans Parish, Louisiana